João Inácio da Cunha, Visconde de Alcântara (título brasileiro)
Visconde de Alcântara (título português)